Георгиевский переулок — название улиц в разных городах Российской Федерации.

 В Москве:
 Георгиевский переулок;
 Георгиевский переулок — прежнее (до 1922 года) название Вспольного переулка;
 Георгиевский (Егорьевский) переулок — прежнее (до 1868 года) название Зоологического переулка;
 Георгиевский переулок — прежнее (до XIX века) название Иверского переулка;
 Георгиевский переулок — прежнее (с конца XVII века до 1922 года) название Лучникова переулка.
 Георгиевский переулок — переулок в городе Орле.
 Георгиевский переулок — прежнее (до 3 августа 1940 года) части улицы Решетникова в Санкт-Петербурге.
 Георгиевский переулок — переулок в Томске (микрорайон Наука).

Примечания